O Medicina Rugby também conhecido como Med Rugby, é um time de Rugby Universitário da cidade de São Paulo, SP, Brasil. É o time de rugby da Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz (AAAOC), a atlética dos alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).

História

O Nascimento 
O rugby na Faculdade de Medicina da USP teve seu nascimento em 1934 quando Dr. Esher, um cirurgião plástico, doou ao Centro Acadêmico uma bola de rugby. Pela iniciativa de Feliciano Penido Burnier e Mauro C. de Sousa Dias, ambos alunos da 20ª turma, orientados pelo Prof. Max de Barros Erhart, foi criado um time de rugby que faria sua estréia em outubro de 1934 contra o Cricket Club de Pirituba.

Depois desse primeiro ensaio, o rugby não mais existiu na instituição até o ano de 1966. O rugby permaneceria por muito tempo esquecido na faculdade por vários motivos:
- A graduação desses alunos do primeiro time, entre 1935 e 1937;
- O início da Mac-Med em 1935, competição que cresceu muito rápido e ganhou extrema popularidade, não só no meio universitário quanto na sociedade paulistana como um todo, mas que não apresentava o esporte em suas primeiras edições,
- O início da 2° guerra mundial em 1937, que parou o esporte no país. Na época, o rugby era praticado principalmente em clubes ingleses.

O Renascimento e a Mac-Med 
Em 1966, após 31 anos, um grupo de alunos reintroduziu o esporte na FMUSP e, por esse motivo, é considerado como uma nova data de fundação do rugby na Medicina FMUSP.

Nessa nova fundação, vale destacar a participação de dois alunos da época que foram de fundamental importância para o renascimento do rugby na Medicina: José Luiz da Costa Porto (52ª Turma) e Leon William Rheims (54ª Turma). E, ainda no ano de 1966, o rugby passou a integrar a Mac-Med, na 32ª edição da competição. Esse jogo entre a Escola de Engenharia Mackenzie e a Faculdade de Medicina da USP foi o primeiro jogo de rugby entre duas instituições de ensino superior do Brasil e foi vencido pelo time da Medicina pelo placar de 6 a 3.

A nova Geração 
Entre 1992 e 1994, passou por período de crise e quase acabou após a saída simultânea de muitos jogadores. Contudo, ao final do ano de 1994, atendendo a convite do então acadêmico Fábio Gazel Quintavalle, juntou-se ao grupo como técnico o Sr. Luiz Francisco Ferreira, ex-jogador da seleção brasileira de rugby e professor de educação física graduado na Universidade de São Paulo. Esse fato é de fundamental importância porque foi um ano em que discutiu-se o final do time, mas graças à dedicação do Sr. Ferreira, formou-se praticamente do nada um novo time que em menos de 1 ano de treinamento, voltou a vencer a MAC-MED em 1995. O rugby foi o último jogo da competição que estava empatada em 10 a 10 e, com a vitória, a Medicina foi campeã na competição geral.

Iniciou-se aí um processo de reestruturação e ressurgimento da equipe no rugby universitário nacional, reforçado pela entrada, em 1998, do preparador físico Ibsen Wilde Palla Déa Jr, também professor de educação física pela Universidade de São Paulo. Infelizmente, até 1999 o rugby acabara perdendo o brilho e a tradição, que estava sendo sustentada por poucos alunos que ainda treinavam incansavelmente. Nesse ano o time cresceu incrivelmente com a participação de muitos alunos da turma 87 que juntos reergueram o esporte na Medicina com muito suor, força de vontade e união, trazendo novos alunos da turma 88, que perpetuaram o ritual trazendo sempre jogadores novos interessados em fazer parte do esquadrão.

Assim, a força de espírito que se criou teve como resultado a crescente popularidade do rugby e o reconhecimento de sua dedicação na Atlética da faculdade, passando a participar de inúmeros torneios e campeonatos em que muitos times universitários freqüentemente não participam: entre eles, a Copa Seven de Campos do Jordão (jogando, nessa ocasião, até contra grandes clubes como Rio Branco, Bandeirantes e Niterói), a Liga Paulista Universitária (juntamente com a UNIP, Mackenzie e FEA) em 2001. Porém, nesse mesmo ano infelizmente a relação com o técnico Luiz Francisco Ferreira não se mostrava harmoniosa e, a fim de evitar grandes atritos e não acabar com a grande amizade que havia entre Ferreira e os membros do time, resolveu-se, em setembro de 2001, contratar um novo técnico. Por fim, após muitas reuniões, o time resolveu contratar Luis Felipe M. de Barros ("Pitcho") - dirigente do Rugby Brasileiro e ex-técnico do clube Pasteur - que já havia apitado muitos jogos da Medicina e, após consultado, mostrou grande interesse e entusiasmo em treinar a equipe.

Desde então, a Medicina vem treinando e crescendo cada vez mais, com novo técnico e membros no time, sempre jogando com raça e determinação.

Atualmente, a equipe é treinada por Paulo Meireles ("Teco", ex-atleta e técnico do Pasteur) e Junior Oriolli ("Junião", atleta do Pasteur) e tem como grandes competições o Paulista, a InterUSP, a MACMED e a Copa USP. Conta, também, com o patrocínio do Hospital Sírio Libanês.

Cronograma

1983: fez seu primeiro tour internacional de rugby ao Chile (Arauco, Viña del Mar e Santiago), jogando contra os campeões de Arauco, a Seleção do Sul do Chile, a Seleção de Juniores do Chile (U23), a Universidad Católica (então campeã da 1a divisão) e a Universidad do Chile.

1984: disputou, no campo do SPAC, uma histórica partida amistosa internacional contra o Penguin RFC, combinado do Reino Unido composto por jogadores titulares das seleções da Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales, perdendo por 56 a 00.

1988: sob o comando do Sr. Arthur Vogel como técnico, foi fundado a categoria juvenil.

Títulos

Rugby Union 
  Campeonato Brasileiro de Rugby campeão 2 vezes (1973 e 1981)
  Campeonato Paulista de Rugby campeão 1 vez (1979)
  Campeonato Paulista de Rugby Série B campeão 2 vezes (1978 e 1985)
  Taça São Paulo de Rugby campeão 2 vezes (1984 e 1986)
  Interusp campeão 3 vezes (2008, 2015 e 2016)
Interusp vice-campeão 8 vezes (2000, 2003, 2004, 2009, 2012, 2013, 2017 e 2019)
  FUPE campeão série-prata 1 vez (2008)
  MAC-MED campeão 14 vezes (1967, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1980, 1981, 1984, 1990 e 1991)

Rugby Ten-a-Side 
 Torneio da FPR de Ten-a-Side campeão 1 vez (2011)

Rugby Sevens 
  Campeonato Brasileiro de Rugby Seven-A-Side campeão 2 vezes (1991 e 1992)

Beach Rugby 
  Torneio de Beach Rugby - Virada Cultural SP campeão 1 vez (2009)
  Torneio de Beach Rugby - Praia Grande SP campeão 1 vez (2011)

Celebres Jogadores 
Medicina Rugby na Seleção Brasileira
Waldo Hoffmann (recordista de partidas; 13 jogos oficiais)
Tarcísio ("Preto")
José Luiz Alvim Borges ("Reizinho")
Paulo Correa ("Soninha")
José Carlos Citti de Paula ("Zeca")
Daniel Deheinzelin ("Dan Dan")
Fabio Lorimier Fernandes, 
Ricardo Frank, 
Rodrigo Camargo ("Rodrigão")
Carlos Alberto Beré Filho ("Beré")
Henrique Berwanger Cabrita ("Cabrita")
Sami Arap Sobrinho ("Samelho")
Silas Nogueira Monteiro

Medicina Rugby na Seleção Paulista
Andrés Herbozo
Patricio Silva ("Pato")
Carlos Alberto Riquelme ("Tato")

Jogadores Estrangeiros no Clube
 Luis Criscuolo
 Gonzalo Jouan
 Cristian Mendy
 Alejandro MIño
 Martin Everard 
 Pato Silva
 Victor Hugo Santibañez

Técnico que treinaram a Seleção Brasileira
Srs. Artur Vogel
Cesar Alves
Colin Drummond

Jornal "O Bisturi". Edições de 1930 até 1957, pesquisadas no Museu Histórico da FMUSP.
Colaboradores: Dr Feliciano Penido Burnier, Dr Egidio Correa da Costa Arruda, Sr Sami Arap Sobrinho, Dr Roberto Tykanori Kinoshita e Sr. Márcio Chevis Svartman.

Ligações externas 
 
 
 
 

Times de rugby de São Paulo
Esporte na cidade de São Paulo
Universidade de São Paulo
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo